Podegrodzie heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Podegrodzie, Dorf im Powiat Nowosądecki der Woiwodschaft Kleinpolen
 Gmina Podegrodzie, Landgemeinde im Powiat Nowosądecki der Woiwodschaft Kleinpolen
 Podegrodzie, Siedlung im Powiat Choszczeński der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Drawno
 Podegrodzie (nicht amtlich), Siedlung im Powiat Kwidzyński der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Gardeja